Alfonso Canciani – scultore
Fulvio Canciani – archeologo e storico dell'arte
Gottardo Canciani – ecclesiastico e matematico
Mario Canciani – presbitero, biblista e scrittore
Paolo Canciani – teologo e giurista
Vittorino Canciani – presbitero, teologo e scrittore italiano